О́льга Серге́евна Неклю́дова (13 января 1909—7 июня 1989) — детский писатель.

Биография 
Ольга Сергеевна Неклюдова родилась в Саратове в 1909 году (по другим данным — в 1910 году, поскольку существует некоторая неясность в метрической записи). Дворянского происхождения. По этой причине, училась в нескольких институтах, в том числе, во Владикавказе, чему содействовал её дядя, Пётр Петрович Миндалёв, профессор-филолог; потом в Саратове; и заканчивала институт Крупской в Москве, где проживала с начала 1930-х годов. До 1950 года не имела собственного жилья (даже комнаты).
 Печататься начала в конце 1930-х годов.
 Автор более 10 книг: повести и рассказы.
 Член Союза советских писателей (с 1943 года).
Ольга Сергеевна обладала сложным характером и болезненным самолюбием, была обидчивой и резковатой в суждениях: «или обидится, или сама обидит». Строки Варлама Тихоновича:
Тебя дыханье оскорбит, 
Неловкий взгляд заденет были посвящены ей.
 В 1956 году познакомилась с Варламом Шаламовым в доме подруги, Ольги Всеволодовны Ивинской (Лелюши), возлюбленной Пастернака, в Потаповском переулке, ещё до реабилитации Шаламова.
 C Варламом Шаламовым проживала в 2-х комнатах, прежде принадлежавших Валентину Фердинандовичу Асмусу.

Творчество 
 «Ветер срывает вывески», роман.
 «Мой родной дом», повесть. — Сов. писатель, 1961 — Всего страниц: 158
 «Повести и пьесы» (1952—1963);
 «Рассказы» (1938—1965),
 «Стихотворения» (1954—1964);
 «Исследование о Л. А. Кассиле» [1947];
 «Автобиография» (1966). Всего 61 рукописей.
 Письма О. С. Неклюдовой:
 В. В. Иванову (1958),
 Ф. И. Панфёрову (1946),
 В. В. Смирновой (1959),
 А. А. Фадееву 2 (1940, 1952),
 К. А. Федину (1959),
 С. П. Щипачёву (1959)
 и др. Всего 19 адресов.
 Письма к О. С. Неклюдовой:
 В. М. Бахметьева 2 (1941, [1945]),
 В. В. Иванова 2 (1938, 1940),
 Л. А. Кассиля 2 (1947),
 Ю. Н. Либединского 21 (1941—1943),
 Г. Н. Петникова 20 (1958—1965),
 Д. Стейнбека (1964),
 В. Т. Шаламова 13 (1956—1965)
 и др. Всего 95 корреспондентов.
 Материалы к биографии О. С. Неклюдовой (1925—1963).
 Отзывы и рецензии на произведения О. С. Неклюдовой:
 В. М. Бахметьева,
 В. И. Лебедева-Кумача,
 И. Г. Лежнева,
 В. М. Озерова,
 Л. И. Тимофеева,
 А. А. Фадеева
 и др. — маш., печ. выр. (1939—1962).
 Письма А. А. Фадеева С. Я. Маршаку и А. А. Суркову с отзывами о произведениях О. С. Неклюдовой — маш. коп. (1946).
 Фото О. С. Неклюдовой 4 (1944—1964).

Семья 
 Первый муж — скульптор Виктор Петрович Кравцов, вышла замуж в Саратове, брак был недолгим.
 Второй муж — математик Евграф Сергеевич Кузнецов.
 Третий муж (1939—1942) — писатель Юрий Николаевич Либединский, не вернулся в семью с фронта.
 Сын — монголовед и фольклорист Сергей Юрьевич Неклюдов, доктор филологических наук.
 Четвёртый муж — писатель Варлам Тихонович Шаламов.

Примечания

Ссылки 
 Переписка с Неклюдовой О. С. 
 Архив Неклюдовой в ЦГАЛИ
 В Фонде Неклюдовой (Фонд: 509, РГАЛИ) хранятся 13 писем Шаламова (1956—1965), в Переписке Шаламова с Неклюдовой в «Новой книге», 2004, опубликовано только 2 (два)
 Видеозапись выступления Сергея Юрьевича Неклюдова 
 Расшифровка видеозаписи 
 Рассказывал, что … женат на писательнице Ольге Сергеевне Неклюдовой, с ней и её сыном Серёжей занимает комнату в коммунальной квартире на Гоголевском бульваре
 Донесение № 5: Неклюдова Ольга Сергеевна, 1909 года рождения, детская писательница 

Члены Союза писателей СССР
Писатели Саратова
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские писательницы СССР
Детские писатели России